Repki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Repki, village du powiat d'Ostrołęka
 Repki, village du powiat de Sokołów
 Repki, gmina dont ce village est le siège.